Le nom Rob peut désigner :
 Rob, suc épaissi et dépuré de plantes, de fruits cuits et épaissis jusqu'à obtention de la consistance du miel.
 Rob, au bridge et au whist, désigne chacune des manches jouées avec le même partenaire. Synonyme robre (n,m).
 ROB, le droïde de l'équipe Star Fox
 Rob, une série télévisée américaine
 Rob, une épicerie fine bruxelloise

Le sigle ROB peut désigner :
 R.O.B., un robot pour la NES
 R.O.B., un Rapport d’Orientation Budgétaire

Personnalités 
 Rob (1978-), artiste de pop/rock et compositeur de musique de films français
 Rob d'Ac (1891-1963), dessinateur, affichiste et illustrateur français
 Rob Nelson (1979-), biologiste et réalisateur de documentaires américain
 Black Rob (1969-2021), rappeur américain
 John Rob (1942-), réalisateur, producteur de cinéma et karatéka français
 Lil Rob (1975-), rappeur, producteur et acteur américain
 Michel Rob (1936-), acteur français
 Skinhead Rob (19?-), rappeur américain